Drazen steht für:

 Dražeň, tschechische Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Drążeń, Ortsteil der Landgemeinde Krzymów, Polen